Frauenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Egon L. Frauenberger (1931–2009), deutscher Autor und Musikproduzent
 Herbert Frauenberger (* 1952), deutscher Koch, Fernsehkoch und Sachbuchautor
 Sandra Frauenberger (* 1966), österreichische Politikerin
 Walter Frauenberger (1908–1958), österreichischer Jurist und Bergsteiger

Siehe auch:
 Fraunberg (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Frauberger 
 Frauenberg (Begriffsklärung)
 Fraunberg (Begriffsklärung)